Octavius (achtste) heeft meerdere betekenissen:
Octavius (praenomen), voor het praenomen;
gens Octavia, voor het nomen gentile Octavius in deze gens;
Octavius (koning), Brits mythisch koning.
Octavius (schip), een spookschip